McQuistan est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1879-1946), mathématicien écossais
 (1896-1950), as de l'aviation écossais
 (né en 1983), joueur américain de football américain
 (né en 1983), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme